Kantosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kantosaari (ö i Saarijärvi, Summanen),  (1 ha)
2. Kantosaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (3 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar